Le Masters Grand Prix 1976 est la  des Masters de tennis masculin, qui réunissent les huit meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les quatre meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants 
En l'absence des trois meilleurs joueurs du monde (Jimmy Connors, Björn Borg et Ilie Năstase, tenant du titre), la finale oppose Manuel Orantes (tête de série ) à Wojtek Fibak (tête de série ). Alors que Fibak mène 2 sets à un et 4-1 dans la troisième manche, la télévision interroge l'acteur Kirk Douglas qui répond : " Fibak et Orantes sont deux gentlemen du sport, mais au point où on en est, je pense que le vainqueur sera Fibak ". Son épouse saisit alors le micro et déclare : "Attends ! Orantes n'est pas encore battu. Orantes est un grand lutteur ". L'interview est retransmise en direct dans la salle. L'espagnol sourit et, deux heures plus tard, remporte la finale. En conférence de presse, Fibak déclare : " Cette interview, c'était certainement une bonne idée… pour le public ".

Simple

Participants

Phase de groupes

Groupe 1 
 Résultats

 Classement

Groupe 2 
 Résultats

 Classement

Phase finale

Double

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 1976 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 1976 (tournoi féminin)

Références

Liens externes 
  Site officiel du Masters Grand Prix
 

 

Tennis masculin en 1976
Masters de tennis masculin
Compétition de tennis au Texas
Tennis aux États-Unis en 1976
Événement sportif à Houston
Sport en décembre 1976